Кара Блэк и Лизель Хубер — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Чжэн Цзе и Янь Цзы — не защищали свой титул, но Янь принимала участие в соревнованиях (в паре с другой соотечественницей — Пэн Шуай) и дошла до четвертьфинала.

Посев 

  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур (Полуфинал)
 ''' Кара Блэк /  Лизель Хубер (Титул)
  Чжуан Цзяжун /  Чжань Юнжань (Третий раунд)
  Катарина Среботник /  Ай Сугияма (Финал)
  Квета Пешке /  Ренне Стаббс (Четвертьфинал)
  Алисия Молик /  Мара Сантанджело (Полуфинал)
  Жанетта Гусарова /  Меган Шонесси (Третий раунд)
  Анабель Медина Гарригес /  Вирхиния Руано Паскуаль ''(Третий раунд)

<ol start="9">
  Татьяна Гарбин /  Паола Суарес ''(Первый раунд)
  Елена Лиховцева /  Сунь Тяньтянь ''(Четвертьфинал)
  Хисела Дулко /  Мария Елена Камерин ''(Первый раунд)
  Елена Веснина /  Мария Кириленко ''(Третий раунд)
  Роберта Винчи /  Динара Сафина ''(Первый раунд)
  Вера Душевина /  Татьяна Перебийнис ''(Первый раунд)
  Ваня Кинг /  Елена Костанич-Тошич ''(Первый раунд)
  Саня Мирза /  Шахар Пеер ''(Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые